

Patronyme 

 Camille Bainville (1832-1909), écrivain français ;
 Jacques Bainville (1879-1936), historien français.

Toponyme 

 Bainville-aux-Miroirs, commune française du département de Meurthe-et-Moselle ;
 Bainville-aux-Saules, commune française du département des Vosges ;
 Bainville-sur-Madon, commune française du département de Meurthe-et-Moselle ;
 Bainville, municipalité américaine de l'État du Montana ;
 la gare de Bainville, gare ferroviaire située à Bainville-sur-Madon dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 le château de Bainville-aux-Miroirs, château fort médiéval situé à Bainville-aux-Miroirs ;
 la place Jacques-Bainville, une voie du .